B 55 bezeichnet:
die Bundesstraße 55 in Deutschland
die Kirchschlager Straße in Österreich
einen Freischwinger-Stahlrohrsessel von Marcel Breuer

B-55 steht für:
 Buick Modell B-55, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1914

B55